Дон Хорхе има више значења:

 Дон Хорхе (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Хорхе (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Дон Хорхе (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику